Западный — многозначный термин.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Западный — бывший посёлок в Житковичском районе Гомельской области, ныне в составе города Житковичи.

Россия

Адыгея 
 Западный — посёлок в городском округе Майкоп.

Алтайский край 
 Западный — посёлок в Тальменском районе, упразднён в 1981 г.
 Западный — посёлок в Усть-Калманском районе.

Башкортостан 
 Западный — деревня в Благоварском районе.

Костромская область 
 Западный — посёлок в Судиславском районе.

Краснодарский край 
 Западный — посёлок в Белоглинском районе.
 Западный — хутор в Крымском районе.
 Западный — хутор в Ленинградском районе.
 Западный — посёлок в Новокубанском районе.
 Западный — посёлок в Павловском районе.
 Западный — посёлок в Братском сельском поселении Тихорецкого района.
 Западный — посёлок в Парковском сельском поселении Тихорецкого района.
 Западный - упразднённый в 1974 году хутор Тихорецкого района (Решение Краснодарского краевого Совета народных депутатов №868 от 26.12.1974).
 Западный — хутор в Успенском районе.

Москва 
 Западный — бывший посёлок городского типа, вошедший в черту города Москвы.

Оренбургская область 
 Западный — посёлок в Оренбургском районе.
 Западный — посёлок в Ташлинском районе.

Приморский край 
 Западный — посёлок в Надеждинском районе.

Ростовская область 
 Западный — хутор в Ильинском сельском поселении Белокалитвинского района.
 Западный — хутор в Синегорском сельском поселении Белокалитвинского района.
 Западный — посёлок в Семикаракорском районе.

Самарская область 
 Западный — посёлок в Богатовском районе.

Свердловская область 
 Западный — посёлок в муниципальном образовании город Алапаевск.

Челябинская область 
 Западный — посёлок в Сосновском районе.

Чукотский автономный округ 
 Западный — заброшенный посёлок времён ГУЛАГа в Чаунском районе.

Фамилия 
 Западный, Семён Израилевич (1899—1938) — деятель НКВД, Комиссар государственной безопасности 3-го ранга (1935)).

Другое 
 Западный — микрорайон города Рыбинска Ярославской области.
 Западный — микрорайон Херсона.
 Западный — остров архипелага Северная Земля.
 Западный — стадион в Мариуполе.
 Западный — жилой массив в Новосибирске.
 Захидный — посёлки в Луганской области Украины.

См. также 
 Западный мост (Москва)
 Западная
 Западное